Черты  — топоним:

Беларусь 
 Черты — деревня, Куропольский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Черты — деревня, Чистинский сельсовет, Молодечненский район, Минская область